GP2 Series v roce 2009 byla pátou sezónou závodní série GP2 Series. Začala ve španělské Barceloně dne 9. května a skončila v Portimão v Portugalsku dne 20. září. V sezóně zvítězil německý závodník Nico Hülkenberg před Rusem Vitalijem Petrovem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2009